Ciornei bezeichnet 

 Silvia Ciornei (* 1970), rumänische Politikerin
 Ciornei (Neamț), Dorf im Kreis Neamț